Changé (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Changé (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary